Севастиа́н Караганди́нский (в миру — Стефа́н Васи́льевич Фоми́н; , село Космодемьянское, Орловская губерния — 19 апреля 1966, Большая Михайловка, Карагандинская область) — архимандрит Русской православной церкви.

Прославлен в лике преподобноисповедников в 2000 году.

Жизнеописание 
Родился в 1884 году в крестьянской семье Василия и Марфы. В четырёхлетнем возрасте умер отец, а через год мать. После смерти родителей с пяти лет жил с семьёй старшего брата Илариона. Средний его брат, Роман, принял постриг в Оптиной пустыни с именем Рафаил.

3 января 1909 года поступил келейником к старцу Иосифу (Литовкину) в скит Оптиной пустыни. В 1917 году пострижен в мантию с именем Севастиан. После официального закрытия Оптиной а монастырь продолжал существовать под видом сельскохозяйственной артели. В 1923 году богослужение было полностью прекращено, и власти приступили к выселению монахов. Отец Севастиан находился в то время под духовным окормлением старца Нектария Оптинского.

В 1927 году принял священство от епископа Калужского. После кончины старца Нектария в 1928 году приехал в город Козлов (с 1932 — Мичуринск), где служил в приходском Ильинском храме по 1933 год, вплоть до своего ареста (настоятелем храма до ареста в 1930 году был протоиерей Владимир Нечаев — отец будущего митрополита Питирима). Был приговорён к 7 годам исправительно-трудовых лагерей и отправлен в Тамбовскую область на лесоповал; через год был переведён в Карлаг в поселок Долинка, куда прибыл 26 мая 1934 года.

После освобождения из заключения, которое случилось 29 апреля 1939 года, остался в селе Большая Михайловка под Карагандой, где в домах «нелегально» совершал требы, хотя разрешения на это (т. е. регистрации в качестве «служителя культа») со стороны властей не имел. Община о. Севастиана в Большой Михайловке, с 1940-х годов имевшая молитвенное помещение, подпала под действие постановления Совета министров СССР «Об изменении порядка открытия молитвенных зданий» от 17 февраля 1955 года. В 1955 году было дано разрешение на её регистрацию; был построен храм, который освятили в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

22 декабря 1957 года архиепископом Петропавловским и Кустанайским Иосифом (Черновым) был возведён в сан архимандрита и награждён Патриаршей грамотой «За усердное служение Церкви». В 1964 году ко дню ангела был награждён архиерейским посохом — наградой, редкой для архимандритов.

16 апреля 1966 года принял постриг в схиму от епископа Волоколамского Питирима (Нечаева), прибывшего к нему для совершения пострига.

Скончался а — на Радоницу; был погребён на Михайловском кладбище.

Канонизация 
Прославлен в 1997 году как местночтимый святой Алма-Атинской епархии.

22 октября 1997 года были обретены его мощи, со 2 мая 1998 года покоящиеся во Введенском соборе Караганды.

Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской на Юбилейном Архиерейском соборе в августе 2000 года для общецерковного почитания.

Примечания

Литература 
 Просвирнин А. Схиархимандрит Севастиан (Фомин) // Журнал Московской Патриархии. 1966. — № 6. — С. 37-39
 Королёва В. В. Карагандинский старец преподобный Севастиан. — М.: Паломникъ. 2007 г. — 416 с. — ISBN 5-87468-152-3
 Чуриков А. А. Преподобный Севастиан Карагандинский — последний оптинский старец // Материалы VI Международной студенческой научно-богословской конференции Санкт-Петербургской православной духовной академии. Сборник докладов. 2014. — С. 281—287.

Ссылки 

 Преподобноисповедник Севастиан Карагандинский на сайте Православие.Ru
 Житие Преподобного старца Севастиана (Фомина), исповедника Карагандинского
 Митрополит Питирим. О. Севастиан (Фомин)
 Памяти митрополита Волоколамского Питирима (†2003).

Святые по алфавиту
Русские православные святые
Персоналии:Оптина пустынь
Христианские святые XX века
Архимандриты Русской православной церкви
Канонизированные в XX веке
Православие в Казахстане
Священнослужители, репрессированные в СССР
Заключённые Карлага
Карагандинская и Шахтинская епархия
Религиозные деятели Казахстана
Похороненные в Карагандинской области
Исповедники